UTC-8:30 (UTC—08:30) — часовой пояс, время в котором на 8 часов 30 минут смещено от UTC.

Не используется с 1998 года.

Использование 

Время UTC-8:30 использовалось:
 Круглый год
  — частично:
 
 Как летнее время
Как летнее время нигде не использовалось.

История 
Это время использовалось на островах Питкэрн с 1901 года до 26 апреля 1998 года.

27 апреля 1998 года часовой пояс был изменен на UTC-08:00, поэтому в ночь на этот день после 23:59:59 время сразу стало тридцать минут (00:30:00).

Примечания